Ulubey, une ville et un district turc de la province d'Ordu.
 Ulubey, une ville et un district turc de la province d'Uşak.